Анато́лий Фёдорович Си́доров (30 марта 1933, Ленинград — 31 марта 1999, Екатеринбург)— советский и российский математик, академик Российской академии наук (1991), бывший директор Института математики и механики в Екатеринбурге.

Биография 

Родился 30 марта 1933 года в Ленинграде.

В 1950 году поступил на математико-механический факультет ЛГУ, который окончил с отличием.

В 1955 году А. Ф. Сидоров в составе группы математиков был отправлен в город Саров для работы в ВНИИЭФ, потом во вновь созданный ВНИИТФ в городе Снежинске. Предварительно группа прошла стажировку в Отделе прикладных исследований МИАН (ныне Институт прикладной математики РАН) под руководством Н. Н. Яненко.

С 1963 года А. Ф. Сидоров — заведующий отделом прикладных задач в Свердловском отделении Математического института имени В. А. Стеклова (позднее — Институт математики и механики Уральского отделения АН СССР-РАН), а с 1993 года А. Ф. Сидоров — директор Института.

Академик РАН (1991), член-корреспондент АН СССР (1987), доктор физико-математических наук (1969).

Основные направления научной деятельности: аналитические методы исследования краевых задач в газовой динамике и гидродинамике и численные методы решения сложных краевых задач механики сплошной среды. В частности, А. Ф. Сидоровым впервые выведены уравнения тройных волн, построены серии точных решений, доказаны теоремы о примыкании бегущих волн различных рангов, развиты методы специальных и характеристических рядов для нелинейных задач газовой динамики, с помощью которых решены задачи об истечении газа в вакуум из замкнутых объёмов, о разрушении потенциальных течений, о распространении ударных волн.

Научную работу сочетал с педагогической деятельностью в качестве профессора Уральского государственного университета (с 1971 года), где на протяжении многих лет читал спецкурсы по аналитическим и численным методам решения задач механики сплошной среды и проводил большую работу по подготовке высококвалифицированных кадров. Он был организатором кафедры параллельных компьютерных технологий УрГУ при ИММ УрО РАН и её заведующим.

Награждён орденом Трудового Красного Знамени и двумя медалями.

Скончался 31 марта 1999 года. Похоронен в Екатеринбурге на Широкореченском кладбище.

Известные адреса 
Екатеринбург, улица Мамина-Сибиряка, 137

Литература

Примечания

Ссылки 
 
  
 Персональная страница А. Ф. Сидорова на сайте ИММ УрО РАН
 Фоторяд на сайте Фотоархив СО РАН
 Персональная страница на сайте Общероссийский математический портал

Выпускники математико-механического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Математики СССР
Математики России
Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики
Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института технической физики
Члены-корреспонденты АН СССР
Действительные члены РАН
Преподаватели Уральского государственного университета
Похороненные на Широкореченском кладбище